Тулашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Тулашвили, Анна Ивановна (1874—1956) — грузинская пианистка и педагог.
  (1863—1930) — грузинский инженер-конструктор.

См также 
 Тулашвили — грузинский княжеский род.